Antonio Pallotta (1770–1823), cardinal italien du  ;
 Gabriella Pallotta (née en 1938), actrice italienne ;
 Giovanni Battista Maria Pallotta (1594–1668), cardinal italien du  ;
 Giovanni Evangelista Pallotta (1548–1620), cardinal italien de la fin du  et du début du  ;
 Guglielmo Pallotta (1727–1795), cardinal italien du  ;
 James Pallotta (né en 1958),  milliardaire, homme d'affaires et entrepreneur américain ;
 bienheureuse Maria Assunta Pallotta (1878–1905), religieuse italienne, béatifiée en 1954 ;
 Tommy Pallotta (né en 1968), producteur et réalisateur américain d'origine italo-indienne.

Patronyme italien